Ranieri är ett itanilenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Ranieri
 Claudio Ranieri